Helal ist der Familienname folgender Personen:

 Maxime Helal Ali (* 2000), französischer Fußballspieler
 Mohamed Helal (* 1996), ägyptischer Fußballspieler
 Rayan Helal (* 1999), französischer Bahnradsportler 
 Sami Helal (* 1988), tunesischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Helal, Begriff des islamischen Rechts, siehe Halāl